Santa Rosa může znamenat:

Místa

Argentina
Santa Rosa (Tinogasta) — v Catamarce
Santa Rosa (Valle Viejo) — v Catamarce
Santa Rosa (La Pampa)
Santa Rosa (Salta)
Santa Rosa de Calamuchita —  v Córdoba
Santa Rosa de Calchines —  v Santa Fe
Santa Rosa del Conlara —  v San Luis
Santa Rosa de Río Primero —  v Córdoba
Santa Rosa (departement, Catamarca)
Santa Rosa (departement, Mendoza)

Belize
Santa Rosa (Belize)

Bolívie
Santa Rosa (Bolívie) — v Mapiri
Santa Rosa de Yacuma
Santa Rosa Municipality — v Beni

Brazílie
Santa Rosa (Rio Grande do Sul)
Santa Rosa (Goiás)
Santa Rosa (Niterói)
Santa Rosa de Viterbo — São Paulo
Santa Rosa do Purus — Acre
Santa Rosa de Lima — Sergipe

Kolumbie
Santa Rosa (Bolívar)
Santa Rosa (Cauca)
Santa Rosa de Osos — Antioquia
Santa Rosa de Cabal — Risaralda
Santa Rosa de Viterbo — Boyacá
Santa Rosa del Sur — (Bolívar

Kostarika
Santa Rosa Abajo
Santa Rosa National Park
 Bitva v Santa Rose (1856)

Curaçao
Santa Rosa (Curaçao)

Ekvádor
Santa Rosa (El Oro)
Santa Rosa Canton — El Oro
Santa Rosa de Yanamaru

Salvador
Santa Rosa de Lima
Santa Rosa Guachipilín

Guatemala
Santa Rosa Cuilapa — Santa Rosa departement
Santa Rosa de Lima — Santa Rosa departement
Santa Rosa (departement, Guatemala)

Guyana
Santa Rosa (Guyana)

Honduras
Santa Rosa de Aguán — Colón
Santa Rosa de Copán — Copán

Itálie
Santa Rosa di Poviglio — Emilia-Romagna, Itálie

Mexiko
Santa Rosa (Aguascalientes)
Santa Rosa (Baja California)
Santa Rosa (Chihuahua)
Santa Rosa (Coahuila)
Santa Rosa (Durango)
Santa Rosa (Guerrero)
Santa Rosa (Guanajuato)
Santa Rosa (Jalisco)
Santa Rosa (Morelos)
Santa Rosa (Quintana Roo)
Santa Rosa (San Luis Potosí)
Santa Rosa (Sonora)
Santa Rosa (Tamaulipas)
Santa Rosa (Zacatecas)
Santa Rosa Jáuregui) — Querétaro
pojmenování ostrova Clarion v souostroví Revillagigedo

Nikaragua
Santa Rosa del Peñón — León

Panama
Santa Rosa (Chiriquí)
Santa Rosa (Colón)
Santa Rosa (Panamá Oeste)

Paraguay
Santa Rosa del Monday
Santa Rosa (Paraguay) — Misiones Department

Peru
Santa Rosa de Yavari — Loreto
Santa Rosa District — více okresů v Peru

Filipíny
Santa Rosa (Laguna)
Santa Rosa (Nueva Ecija)
Santa Rosa del Sur — Pasacao, Camarines Sur
Santa Rosa (železniční stanice) — Laguna

Trinidad and Tobago
Santa Rosa Carib Community

Spojené státy americké 
Santa Rosa (Arizona)
Santa Rosa (Kalifornie)
Santa Rosa County — Florida
 Santa Rosa Creek — Sonoma County, Kalifornie
Santa Rosa Lake State Park — Nové Mexiko
Santa Rosa (Mississippi)
Santa Rosa (Missouri)
Santa Rosa (Nové Mexiko)
Santa Rosa (Texas)
Santa Rosa Rancheria — indiánská rezervace ve Střední Kalifornii
Santa Rosa Valley — Camarillo, Kalifornie
ostrovy:
Santa Rosa (ostrov, Kalifornie) — ostrov v souostroví Channel Islands v Kalifornii
Santa Rosa (ostrov, Florida) ostrov, u kterého proběhla bitva u ostrova Santa Rosa v americké občanské válce
pohoří:
Santa Rosa Mountains (Arizona)
Santa Rosa Mountains (Kalifornie)
Santa Rosa Range — Nevada